Francisco de la Torre puede referirse a:

 Francisco de la Torre (c. 1460 - c. 1504), músico y compositor español del Renacimiento;
 Francisco de la Torre (c. 1534 - c. 1594), poeta español del Renacimiento;
 Francisco de la Torre y Sevil (1625 - 1681), poeta, dramaturgo, traductor y humanista español;
 Francisco de la Torre, militar español del siglo XVIII;
 Francisco de la Torre, arquitecto español de fines del siglo XIX;
 Francisco de la Torre, ilustrador mexicano de principios del siglo XX;
 Francisco de la Torre Prados (1942 - ), político español, alcalde de Málaga;
 Francisco de la Torre Díaz (1972 - ), político español, diputado del Congreso de los Diputados.
 Francisco de la Torre Galindo (1972-  ), diplomático mexicano.